Joan Bibiloni Capellà, ciclista mallorquí.
 Joan Bibiloni Febrer, músic mallorquí.
 Joan Bibiloni Fiol, polític mallorquí del Partit Popular de les Illes Balears, exbatlle de Consell.
 Joan Bibiloni Frau, ciclista mallorquí.
 Joan Bibiloni Vivancos, actor mallorquí.